De Engelse voetbalclub Chelsea FC speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Chelsea FC

* Vanwege de coronapandemie gold in diverse Europese landen een inreisverbod. De uitwedstrijd tegen Atlético Madrid werd daarom in Boekarest gespeeld. Beide wedstrijden tegen FC Porto in Sevilla

Statistieken

Jaarbeursstedenbeker (seizoen 1958/60)

Zie ook
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland

Chelsea FC
Chelsea FC